Le xian de Lanshan (蓝山) est une subdivision administrative de la province du Hunan en Chine ;
 Le district de Lanshan (兰山) est une subdivision administrative de la ville de Linyi dans province du Shandong en Chine ;
 Le district de Lanshan (岚山) est une subdivision administrative de la ville de Rizhao dans province du Shandong en Chine.

Homonymie de toponyme